Pohlack ist der Familienname folgender Personen:

 Rosemarie Pohlack (* 1953), deutsche Architektin und Denkmalpflegerin
 Thomas Pohlack (1955–2021), deutscher Architekt und Kommunalpolitiker (CDU), Oberbürgermeister von Meißen (1993–2004) 

Siehe auch:
 Polack
 Polak
 Pollack (Begriffsklärung)